Ферари има више значења:
 Ферари
 Ферари (Алесандрија)
 Ферари (Козенца)
 Ферари (Парма)
 Ферари (Пјаченца)
 Ферари (Сондрио)
 Ферари (Тренто)
 Ферари (Верона)